Branice può riferirsi a:
 Branice – comune polacco
 Branice – comune ceco
 Nové Bránice – comune ceco
 Moravské Bránice – comune ceco